Otake peut faire référence à :

Patronymes 

 Risuke Otake (1926-2021), Maître instructeur d'arts martiaux.
 Hiroshi Ōtake (1932-2022), seiyū. 
 Riho Otake (née en 1993), joueuse de volley-ball japonaise.
 Shōji Ōtake (photographe) (1920-2015), photographe japonais.
  Masao Ōtake, auteur de manga.
 Otake Hideo (né en 1942), joueur de go professionnel japonais.
 Yohei Otake (né en 1989), footballeur japonais.
 Imaru Ōtake, alias Imalu (née en 1989), mannequin japonais.

Toponymes 

 Ōtake, municipalité japonaise ayant le statut de ville.
 Otake (Nakanoshima), un stratovolcan culminant à  d'altitude dans les îles Tokara du Japon.